Die Liste der Naturdenkmale in Mosbach nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Neckar-Odenwald-Kreis liegenden Stadt Mosbach. In Mosbach gibt es insgesamt 38 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 3 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 35 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 1. November 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 
 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Mosbach